Anfilóquio de Nazianzo — advogado do 
 Anfilóquio de Antioquia —  bispo do 
 Anfilóquio de Icônio — bispo do 
 Anfilóquio de Sida —  bispo do 

Desambiguações de antropônimos